NACRA Sevens 2013 – dziesiąte mistrzostwa strefy NACRA w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez North America Caribbean Rugby Association mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie NACRA, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w George Town w dniach 9–10 listopada 2013 roku. Areną zmagań był Truman Bodden Stadium. Turniej służył również jako kwalifikacja do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2014.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Truman Bodden Stadium w stolicy Kajmanów George Town turnieju początkowo miało wziąć udział piętnaście reprezentacji, które w pierwszym dniu miały rywalizować systemem kołowym w czterech grupach – trzech czterozespołowych i jednej trzyzespołowej o awans do odbywających się w drugim dniu ćwierćfinałów, pozostała siódemka walczyć zaś miała o Bowl. Ostatecznie jednak dwanaście uczestniczących drużyn w pierwszym dniu rywalizowało w trzech czterozespołowych grupach o awans do najlepszej ósemki premiowanej udziałem w ćwierćfinałach, pozostała czwórka walczyła zaś o Bowl.

Cztery zespoły, prócz Meksyku, spełniające warunki nałożone przez ODECABE uzyskiwały również o awans do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów 2014. Czołowa dwójka zawodów, prócz USA i Kanady, awansowała do rozegranego wraz z Hong Kong Sevens 2014 turnieju kwalifikacyjnego do IRB Sevens World Series sezonu 2014/2015, zaś najwyżej sklasyfikowany przedstawiciel Wspólnoty Narodów otrzymał zaproszenie na Igrzyska Wspólnoty Narodów 2014.

W pierwszym dniu obyło się bez niespodzianek, w drugim dniu Barbados oraz Trynidad i Tobago zapewniły sobie udział w turnieju Hong Kong Sevens 2014, zaś w całych zawodach triumfował zespół kanadyjskich rezerw pokonując swoich odpowiedników z USA.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona NACRA 

Mistrzostwa strefy RAN w rugby 7 mężczyzn
2013 w rugby union
2013 w Ameryce Północnej
George Town (Kajmany)
Kajmany w XXI wieku